Похабов — русская фамилия. Известные носители:
 Похабов, Иван Иванович —  (около 1610 — 1667-68) — сибирский первопроходец.
 Похабов, Яков Иванович — (даты жизни неизвестны) — русский землепроходец, основатель Иркутска.